Азиатский клубный чемпионат сезона 1998/1999 — 18-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации по футболу. Победителем турнира впервые стал «Джубило Ивата», представляющий Японию. Клуб стал третьим представителем Страны восходящего солнца, одержавшим победу в соревновании.

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1998/99
Футбол в Азии в 1998 году
Футбол в Азии в 1999 году